Litolff steht für:

Personen:
 Henry Litolff (1818–1891), englischer Pianist, Komponist und Musikverleger
 Theodor Litolff (1839–1912), deutscher Musikverleger

Sonstiges:
  Collection Litolff, deutscher Musikverlag, siehe Edition Peters